Дмитрий Николаевич Потоцкий (1880—1949) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из дворян Полтавской губернии. Сын профессора Михайловской артиллерийской академии, генерал-лейтенанта Николая Платоновича Потоцкого и жены его Екатерины Карловны Шейдеман, дочери генерал-лейтенанта К. Ф. Шейдемана.

В 1893 году поступил в Пажеский корпус, по окончании которого в 1900 году выпущен был хорунжим в лейб-гвардии Казачий полк. Произведен в сотники 6 декабря 1904 года, в подъесаулы — 6 декабря 1908 года. В 1909 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба и продолжил службу в гвардии. Произведен в есаулы 26 августа 1912 года, в полковники — 6 апреля 1914 года на вакансию.

В Первую мировую войну вступил в рядах лейб-гвардии Казачьего полка. 8 апреля 1915 года назначен командиром 25-го Донского казачьего полка. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Пожалован Георгиевским оружием

13 ноября 1915 года назначен командующим 2-й бригадой 4-й Донской казачьей дивизии, а 10 июня 1917 года произведен в генерал-майоры на основании Георгиевского статута, с утверждением в должности. 5 октября 1917 года назначен командиром бригады 7-й Донской казачьей дивизии. В начале 11.1917 прибыл на Дон и был назначен Донским атаманом генералом Калединым командующим Ростовским округом. В декабре 1917 года во время советского мятежа в Ростове после четырехдневного сопротивления и осады в Ростовском вокзале сдался Военно-революционному комитету и был отвезен на вспомогательный крейсер "Колхида" в распоряжение красного матросского отряда, прибывшего из Севастополя. Был обменян на пленных матросов и освобожден. В 01.1918 возглавил казачий партизанский отряд, который был разбит отрядом Донского Военно-Революционного комитета Подтелкова. Был взят в плен и доставлен в Петроград, где был заключен в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Весной 1918 бежал из заключения и добрался до занятого немцами Киева, где вскоре командование Добровольческой армии назначило его председателем Комиссии по вопросу о военнопленных. Выехал из Киева в Берлин вместе с германскими оккупационными войсками в конце 1918. Был назначен уполномоченным Общества Красного Креста в Германии. В этом качестве в 1919 помогал отряду князя Ливена наладить систему пополнения личного состава. Позднее этот отряд влился в состав Северо-Западной армии генерала Юденича. В 1920 по рекомендации генерала Шатилова, тогда начальника штаба Русской армии, он был назначен военным агентом и представителем Главнокомандующего Русской армии в Королевстве СХС на место ген. Артамонова. В 11.1923 был уволен с занимаемого поста ген. Врангелем после участия в рауте, данном председателем болгарского правительства Стамболийским,проигнорировав запрет ген. Врангеля.

Затем организовал частное общество «Техпомощь», которое помогало переехать во Францию всем желающим русским эмигрантам, заключая контракты с французскими фирмами. В 1930-х годах переехал во Францию, состоял секретарем Офицерского Общества лейб-казаков (1931). Позднее жил в Алжире, а после Второй мировой войны переехал в США. Умер в 1949 году в Нью-Йорке.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 6.12.1910)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 7.03.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 26.10.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 27.03.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 25.05.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 29.05.1917)
 старшинство в чине полковника с 6 апреля 1913 года (ВП 1.12.1916)

Примечания

Источники 
 Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет (1711—1896). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894—1897. — С. 767.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 443.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Пажеского корпуса
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны во Франции